Dvornica je naselje Općine Rogoznica u Šibensko-kninskoj županiji.

Zemljopis 
Nalazi se oko 8,5 kilometara istočno od Rogoznice.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 157 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Rogoznica